Всеобщие выборы прошли в Нидерландах в среду, 15 марта 2017 года. На них были избраны 150 членов Палаты представителей.

В течение значительного времени (2002—2012), каждый кабинет уходил в отставку до завершения своего полного четырёхлетнего срока. После досрочных выборов 2012 года действующий премьер-министр Рютте, лидер Народной партии за свободу и демократию, сформировал коалиционное правительство большинства из представителей своей партии и Партии труда.

Избирательная система 
Палата представителей, или вторая палата (Netherlands tweede kamer) состоит из 150 мест, избираемых по системе пропорционального представительства по единому общенациональному избирательному округу.

Участвующие партии

Предварительные результаты
 НПСД — 33
 Партия свободы — 20
 ХДП — 19
 Д66 — 19
 Соцпартия — 14
 Зеленые левые — 14
 Партия труда — 9
 Христианский союз — 5
 Партия животных — 5
 50+ — 4
 РПП — 3
 Думаю — 3
 Форум за демократию — 2

Кампания 
На этих выборах проходил ручной подсчёт голосов.

Примечания

Ссылки 
 

Нидерланды
Парламентские выборы в Нидерландах
События 15 марта
Март 2017 года
2017 год в Нидерландах